Специальная библиотека для слепых и слабовидящих Республики Сербской (, СБССРС) является центральной библиотекой Республики Сербской, предназначенной для слепых и слабовидящих. Это научное и культурное общественное учреждение, расположенное по адресу: ул. Фрэнэ Супила 31, Баня-Лука. Библиотека была создана по решению правительства Республики Сербской на заседании 13 июля 2006.

Деятельность 
Библиотека для слепых и слабовидящих в Республике Сербской, помимо основной деятельности по сбору, обработке и публикации библиотечного материала в доступных форматах, также занимается издательской деятельностью, которая включает печать книг и журналов шрифтом Брайля, а также звукозапись, обработку и воспроизведение книг и журналов в звуковом формате mp3. Библиотека издает журнал о культуре, искусстве и науке «Гомер», культурно-научный и информационно-развлекательный журнал на шрифте Брайля «Слова в пальцах».

Аудио клуб и читальный зал для слепых и слабовидящих 
В сотрудничестве с Союзом слепых Республики Сербской библиотека открыла аудиотекстовый шрифт Брайля для слепых и слабовидящих в нескольких публичных библиотеках на территории Республики Сербской. Отделы библиотеки, предназначенные для образования, информации и удовлетворения культурных потребностей слепых и слабовидящих, поддерживают их стремление к полному и эффективному участию и включению их в общество, равенству и осуществлению своих прав на образование и пользование преимуществами культурной свободы и научного прогресса.

Примечания

Ссылки 
 Специальная библиотека для слепых и слабовидящих Республики Сербской
 Цифровая национальная и университетская библиотека Республики Сербской
 Общество библиотекарей Республики Сербской
 Союз слепых Республики Сербской

Библиотеки Республики Сербской